Ви́ктор Миха́йлович Шкулёв (род. 13 апреля 1958, с. Улеты, Читинская область, РСФСР, СССР) — советский и российский журналист, издатель и медиаменеджер, юрист, бизнесмен. Президент компании Hearst Shkulev Publishing, которая осуществляет издание и распространение таких журналов, как Elle, Maxim, «Антенна-Телесемь», «Psychologies», Parents.ru и др. Владеет контрольным пакетом акций АО «Ажур-медиа», издающим петербургскую интернет-газету «Фонтанка.ру». Входил в пятёрку самых влиятельных медиаменеджеров постсоветской России по версии журнала «Карьера» и еженедельника «Новый взгляд». Входит в список 150 самых влиятельных людей России, составленный журналом GQ в 2016 году. Кандидат юридических наук.

Биография 

Родился 13 апреля 1958 года в селе Улеты Читинской области.

В 1975—1979 годах проходил обучение на факультете физической культуры Читинского педагогического института.

В 1981 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. На четвёртом курсе был избран в университетский комитет ВЛКСМ.

В 1981—1988 годах был на комсомольской работе, в том числе занимая должность второго секретаря Читинского областного комитета ВЛКСМ.

В 1990, будучи аспирантом, начал заниматься бизнесом.

В 1991 году окончил аспирантуру в Академии общественных наук при ЦК КПСС и там же защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Взаимоотношения советского государства и общества в условиях демократизации» (специальность 12.00.01 — теория и история права и государства; история учений о праве и государстве).

С 1991 начал сотрудничество с издательским домом «Комсомольская правда» (КП) в качестве директора юридического департамента, затем коммерческого директора.

С 1993 стал генеральным директором, первым в истории КП, где проработал до 1998.

В 1995 создал совместное предприятие с французской издательской группой Hachette Filipacchi (Ашет Филипакки).

В 2004 российский бизнес совместного предприятия Hachette Filipacchi Shkulev был объединён в единую группу с ИнтерМедиаГруп.

В июне 2011 французская компания вышла из бизнеса, продав свою долю совместного предприятия американской компании Hearst.

В настоящее время — президент Hearst Shkulev Publishing.

В январе 2019 года приобрёл контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издаёт петербургскую интернет-газету «Фонтанка.ру».

Принимает активное участие в общественных и профессиональных объединениях, возглавлял Гильдию издателей периодической печати.

Является вице-президентом ГИПП, заместителем председателя Международной федерации периодической печати.

Семья 
Женат на Тамаре Шкулёвой — корпоративном HR-директоре «Хёрст Шкулёв Медиа» и «Интермедиагруп». В браке родились две дочери. Старшая, Наталья, — супруга телеведущего Андрея Малахова, издатель российской версии журнала Elle, президент Hearst Shkulev Media. Младшая — Елена замужем за предпринимателем Артёмом Резаковым, есть сын и дочь.

См. также 
 Hearst Corporation
 Hearst Shkulev Media

Примечания

Ссылки 
 Виктор Шкулев: «Не нужно бояться интернета» // Частный корреспондент

Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Выпускники Иркутского государственного университета
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Медиаменеджеры
Кандидаты юридических наук